Le complot ou Le Complot peut faire référence à :

Films 
 1973 : Le Complot de René Gainville avec Michel Bouquet, Jean Rochefort
 1988 : Le Complot de Agnieszka Holland avec Christophe Lambert et Ed Harris

Série télévisée 
 1982 : Le Complot, épisode des Brigades du Tigre (épisode 6, saison 5)
 1997 : Le Complot (Redux), épisode de X-Files : Aux frontières du réel (saison 5, épisode 1)
 2010- : Le Complot, titre québécois de la série The Event

Bandes dessinées 
 2003 : Le Complot, huitième tome de Les Ailes du Phaéton

Musique 
 Le Complot, une chanson des Wriggles parue sur l'album Tant pis ! Tant mieux !

Jeux 
 Complots (jeu de société)

Voir aussi 
Complot

Homonymie de titre